Huit navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Bermuda, d'après l'île du même nom :
le , un sloop-of-war de 14 canons lancé en 1795 et disparu en septembre 1796 dans le golfe du Mexique ;
le , un sloop-of-war de 18 canons lancé en 1805 et coulé en 1808 ;
le , un bring-sloop de 10 canons lancé en 1808 et coulé en 1816 ;
le , un bateau pilote lancée en 1813 et démoli en 1841 ;
le , une goélette lancé en 1819 et disparu en mars 1821 dans les Bermudes ;
le , une goélette de 3 canons lancé en 1848 et coulé en 1855 ;
le , un quai flottant, remorqué au port militaire de la Royal Naval aux Bermudes en 1869 par les HMS Warrior, HMS Black Prince et HMS Terrible ;
le , un croiseur léger lancé en 1941 et démoli en 1965.

Bermuda